Fay puede referirse a: 

 Fay, comuna francesa situada en Orne.
 Fay, comuna francesa situada en Sarthe.
 Fay, comuna francesa situada en Somme.

 Personaje de Star Fox.
 Personaje de The Legend of Zelda